La  des NRJ Music Awards est présentée par Nikos Aliagas le  en direct du Midem de Cannes.

Performances 
 Akon - Right Now
 Cléopâtre - L'Accord
 Christophe Maé - Belle demoiselle
 Coldplay - Life In Technicolor
 Duffy - Mercy
 Enrique Iglesias feat. Nâdiya - Tired of Being Sorry (Laisse le destin l'emporter)
 Grégoire - Toi + Moi
 Indochine - Little Dolls
 Julien Doré - Les limites
 Katy Perry - I Kissed a Girl / Hot n Cold
 Mylène Farmer - Si j'avais au moins…
 Seal - Man's Man's World
 Stanislas & Calogero - La Débâcle des Sentiments
 The Pussycat Dolls - When I Grow Up/ I Hate This Part
 William Baldé - Rayon de soleil

Palmarès

Artiste féminine française 
  Mylène Farmer
  Jenifer
  Nâdiya
  Shy'm
  Zazie

Artiste masculin français 
  Christophe Maé
  Renan Luce
  David Guetta
  Laurent Wolf
  Martin Solveig

Artiste féminine internationale 
  Beyoncé
  Britney Spears
  Christina Aguilera
  P!nk
  Rihanna

Artiste masculin international 
   Akon
  Chris Brown
  Enrique Iglesias
  James Blunt
  Lenny Kravitz

Révélation française 
  Grégoire
  Marc Antoine
  Sheryfa Luna
  William Baldé
  Zaho

Révélation internationale 
  Amy Macdonald
  Duffy
  Jonas Brothers
  Katy Perry
  Leona Lewis

Album francophone 
  BB Brunes - Blonde comme moi
  Christophe Maé - Comme à la maison
  Julien Doré - Ersatz
   Mylène Farmer - Point de Suture
  Renan Luce - Repenti

Album international 
  Amy Macdonald - This Is the Life
  Coldplay - Viva la Vida or Death and All His Friends
  Duffy - Rockferry
  Katy Perry - One of the Boys
  P!nk - Funhouse

Groupe/duo français 
  Cléopâtre
  Enrique Iglesias et  Nâdiya
  Magic System
  Sheryfa Luna et Mathieu Edward
  Stanislas et Calogero

Groupe/duo international 
  The Pussycat Dolls
  Coldplay
  Estelle et  Kanye West
  Fall Out Boy
  Madcon

Chanson française 
  Christophe Maé - Belle demoiselle
  Stanislas et Calogero - La débâcle des sentiments
  Julien Doré - Les Limites
  Enrique Iglesias et  Nâdiya - Tired of Being Sorry (Laisse le destin l'emporter)
  William Baldé - Rayon de Soleil

Chanson internationale 
  Rihanna - Disturbia
  Coldplay - Viva la Vida
  Estelle et  Kanye West - American Boy
  Katy Perry - I Kissed a Girl 
  Madcon - Beggin

Clip 
  Britney Spears - Womanizer
  Fall Out Boy - I Don't Care
  Martin Solveig - C'est la vie
  Stanislas et Calogero - La débâcle des sentiments
  Zaho - C'est chelou

Notes et références 

Récompense musicale par année
2009